Braies – comune della provincia di Bolzano
 Lago di Braies – lago della provincia di Bolzano
 Rio Braies – corso d'acqua della provincia di Bolzano
 Val di Braies – valle della provincia di Bolzano
 Sbarramento di Braies – sbarramento fortificato della Val di Braies
 Dolomiti di Braies – gruppo montuoso delle Dolomiti